

Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Ігринський район, Удмуртія
 Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Чувашія
 Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Первомайський район, Томська область
 Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Троїцько-Печорський район, Республіка Комі
 Комсомольське сільське поселення — сільське поселення, Чернишевський район, Забайкальський край